Сборная Марокко по футболу представляет Марокко на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. Управляющая организация — Королевская марокканская футбольная федерация. 

Вторая из африканских сборных, квалифицировавшаяся на чемпионат мира по футболу (1970), и первая, вышедшая на нём в полуфинал (2022; в итоге заняла 4-е место).

История 

Сборная Марокко является довольно крепкой командой по африканским меркам, входящей в число наиболее удачливых сборных континента за всю историю. Марокканцы пять раз принимали участие в чемпионатах мира, уступая по этому показателю среди африканских сборных лишь Камеруну, у которого таких участий семь. Впервые «Атласские львы» пробились на чемпионат мира в 1970 году, где их соперниками по группе были команды ФРГ, Перу и Болгарии. Набрав лишь одно очко в матче со сборной Болгарии и проиграв два оставшихся матча, североафриканцы заняли последнее место в своём квартете. 

На втором своём чемпионате мира в 1986 году в Мексике марокканцы выступили гораздо лучше. На групповой стадии они сыграли вничью с Польшей (0:0) и Англией (0:0), а также обыграли Португалию (3:1) и заняли первое место в группе. Это был первый в истории выход африканской сборной из группы на чемпионатах мира. В 1/8 финала сборная Марокко с минимальным счётом уступила будущему финалисту сборной ФРГ (0:1), причём единственный мяч забил Лотар Маттеус за три минуты до конца матча. Чемпионаты мира 1994 и 1998 годов, на которых марокканцы также принимали участие, успехов им не принесли. И если в 1994 году у марокканцев не было ни шанса на выход из группы, то в 1998 году им не хватило всего одного очка для того, чтобы сместить со второго места в группе норвежцев и во второй раз в своей истории выйти в 1/8 финала.

В Кубке африканских наций сборная Марокко впервые появилась в 1972 году, однако, из группы не вышла. Вторая попытка в 1976 ознаменовалась настоящим триумфом — марокканцы в первый и, пока, последний раз стали чемпионами континента. С тех пор «Атласские Львы» трижды доходили до полуфинала, выиграв при этом один раз бронзу. Последний же их успех датируется 2004 годом — тогда сборная Марокко дошла до финала Кубка африканских наций, который проходил в Тунисе. В группе марокканцы обыграли нигерийцев (1:0) и бенинцев — (4:0), а также сыграли вничью (1:1) с южноафриканцами. В 1/4 и 1/2 финала сборная Марокко поочерёдно обыграла сборную Алжира (3:1) и сборную Мали (4:0), а в финале уступила в упорной борьбе хозяевам турнира — сборной Туниса — со счётом 1:2, став, тем не менее, самой забивающей сборной турнира — 14 мячей в 6 матчах.

Марокко должно было принимать Кубок африканских наций 2015 года, но осенью 2014 года Марокко отказалось проводить этот турнир из-за эпидемии лихорадки Эбола. В итоге, сборная Марокко по футболу была исключена из розыгрыша Кубка африканских наций 2017. Также футбольная федерация Марокко была оштрафована на $1 млн и €8 млн за причинение ущерба КАФ.

В 2018 году впервые за 20 лет сборная Марокко сумела отобраться на чемпионат мира: в последнем матче отборочного турнира «Атласские львы» победили сборную Кот-д’Ивуара со счётом 2:0 и получили право сыграть на турнире в России. В первом матче против Ирана марокканец Азиз Бухаддуз забил автогол в конце встречи. Далее африканцы проиграли Португалии 0:1. В последнем матче против сборной Испании марокканцы сыграли вничью 2:2, тем самым набрав одно очко и заняв последнее место в группе.

На Кубке африканских наций 2021 года, проходившем в Камеруне, марокканцы уверенно вышли из группы, одержав две победы при одной ничьей. В 1/8 финала Марокко с трудом обыграло команду Малави, благодаря голу Ашрафа Хакими на последней минуте основного времени (2:1). В четвертьфинале марокканцы уступили Египту в дополнительное время (1:2). Хакими был включён в символическую сборную турнира.

Чемпионат мира 2022 
Марокканцы под руководством Вахида Халилходжича очень уверенно отобрались на чемпионат мира 2022 года в Катаре. На групповой стадии отборочного турнира они выиграли 6 из 6 матчей (единственные среди всех африканских команд) с разницей мячей 20-1. В марте 2022 года в плей-офф сборная Марокко обыграла команду ДР Конго (1:1 в гостях и 4:1 дома). 

В сентябре 2022 года, накануне чемпионата мира, Халилходжича, уволенного из сборной из-за конфликта с игроками и руководством, сменил бывший игрок сборной Марокко Валид Реграги. В финальном турнире команда Марокко сыграла вничью с Хорватией (0:0), обыграла Бельгию (2:0, голы Ромена Саисса и Закарии Абухляля) и Канаду (2:1, голы Хакима Зиеша и Юссефа Эн-Несири) и заняла первое место в группе F. В матче 1/8 финала марокканцы встретились с Испанией. Основное и дополнительное время закончилось со счётом 0:0, а в серии пенальти марокканцы выиграли 3-0 (вратарь Яссин Буну отбил два удара испанцев) и впервые вышли в 1/4 финала чемпионата мира. Последний раз африканская команда доходила до четвертьфинала чемпионата мира в 2010 году, когда это удалось Гане. В четвертьфинале марокканцы победили сборную Португалии (1:0) благодаря голу головой Юссефа Эн-Несири и стали первой в истории африканской и первой арабской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. В полуфинале против действующих чемпионов мира сборной Франции марокканцы уступили 0:2. В конце первого тайма защитник Джавад Эль-Ямик имел шанс сравнять счёт, но попал в штангу ударом в падении через себя. Еще в первом тайме из-за травмы поле был вынужден покинуть капитан и основной центральный защитник команды Ромен Саисс. В матче за третье место марокканцы уступили сборной Хорватии со счётом 1:2.

Результаты

Чемпионат мира 

 1930 — 1958 — не принимала участия
 1962 — не прошла квалификацию
 1966 — снялась с квалификации
 1970 — групповой этап
 1974 — не прошла квалификацию
 1978 — не прошла квалификацию
 1982 — не прошла квалификацию
 1986 — 1/8 финала
 1990 — не прошла квалификацию
 1994 — групповой этап
 1998 — групповой этап
 2002 — не прошла квалификацию
 2006 — не прошла квалификацию
 2010 — не прошла квалификацию
 2014 — не прошла квалификацию
 2018 — групповой этап
 2022 — 4-е место

Кубок африканских наций 

 1957 — не принимала участия
 1959 — не принимала участия
 1962 — снялась с квалификации
 1963 — не прошла квалификацию
 1965 — не принимала участия
 1968 — не прошла квалификацию
 1970 — не прошла квалификацию
 1972 — групповой этап
 1974 — не прошла квалификацию
 1976 — чемпион
 1978 — групповой этап
 1980 — 3-е место
 1982 — не прошла квалификацию
 1984 — не прошла квалификацию
 1986 — 4-е место
 1988 — 4-е место
 1990 — не прошла квалификацию
 1992 — групповой этап
 1994 — не прошла квалификацию
 1996 — не прошла квалификацию
 1998 — 1/4 финала
 2000 — групповой этап
 2002 — групповой этап
 2004 — 2-е место
 2006 — групповой этап
 2008 — групповой этап
 2010 — не прошла квалификацию
 2012 — групповой этап
 2013 — групповой этап
 2015 — дисквалифицирована
 2017 — 1/4 финала
 2019 — 1/8 финала
 2021 — 1/4 финала
 2023 — БОП

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Валидом Реграги для участия в матчах чемпионата мира 2022 в Катаре.
 Игры и голы приведены по состоянию на 27 сентября 2022 года:

Рекордсмены сборной

Сыгранные матчи

Забитые мячи

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Производитель

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФФМ
 Сайт о сборной
 Сборная Марокко на сайте ФИФА
 Статистика выступлений сборной на РСССФ

Марокко
 
Сборные Марокко